Curralinho - município brasileiro
 Castro Alves (Bahia) - município brasileiro, anteriormente chamado "Curralinho"
 Fazenda Curralinho
 Rio Curralinho

Veja também 
 Curralinhos

Desambiguação